«Гандаха́р» (, ) — рисованный французский мультипликационный фильм 1988 года.

Мультфильм был номинирован на премию в категории «лучший фильм» МКФ фантастических фильмов «Fantasporto».

Сюжет 
Гуманоиды мирно живут в стране Гандахар, когда границы страны начинают опустошать металлические люди. Молодого воина Сильвина посылают на разведку. Он обнаруживает, что металлические воины превращают людей в камень, погружают их в яйцевидные капсулы, в которых люди оживают, и переправляют через таинственный портал, а обратно возвращаются роботы. Случайно освободившись, Сильвин обнаруживает, что металлические люди поклоняются Метаморфису, искусственному супермозгу, продукту давнего эксперимента, и выполняют его приказы. Метаморфис отказывается объяснять Сильвину происходящее, погружает его в капсулу и опускает на дно океана на 1000 лет в состоянии крио-сна. Проснувшись, Сильвин узнаёт, что клетки Метаморфиса перестают реплицироваться, и он похищает людей из прошлого, чтобы забирать их мозговые клетки. Сильвин убивает Метаморфиса и с оставшимися людьми возвращается через портал в прошлое.

Английская версия 
Оригинальная версия мультфильма создана по дизайну французского художника комиксов Каза и выпущена во Франции. Есть также английская версия проекта, режиссёром которой выступил Харви Вайнштейн, а продюсером — Боб Вайнштейн. За выпуск английской версии мультфильма отвечала компания Miramax Films.

В данной версии изменилось название, оно было сокращено до одного слова — «Gandahar». Оригинальный французский саундтрек Габриэля Яреда изъяли в пользу нового. Музыку в английской версии написали Джек Мэби, Боб Ивитт и Джим Клейн. Также подвергся изменению и сам сюжет. Из соображений цензуры был убран эпизод, где главные герои находятся в гнезде, и есть намек на сексуальную сцену.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Light Years на allmovie
 Light Years на Rotten Tomatoes
 Gandahar на Masters of Cinema Series
 Gandahar на Le Palais des dessins animés
  

Рисованные мультфильмы 1988 года
Фантастические фильмы 1988 года
Мультфильмы о путешествиях во времени
Фильмы о киборгах
Мультфильмы Рене Лалу
Фантастические мультфильмы Франции
Полнометражные мультфильмы Франции
Фильмы Франции 1988 года
Рисованные мультфильмы Франции